Dečja pesma Evrovizije 2008. bilo je 6. po redu takmičenje namenjeno mladim i talentovanim pevačima širom Evrope.

Učesnici

Glasanje 

2008 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2008.